Франк II ван Борселен (; ок. 1396 — 1470), граф Остревана — нидерландский государственный деятель.

Биография 
Сын Флориса ван Борселена, герра ван Синт-Мартиндик, Борселен и Зюйлен, и Маргериты ван Берген-Опзом. Последний законный представитель младшей линии дома ван Борселен — владетелей Борселена.

Подданный графа Иоганна III и графини Якобины Баварской, с конца 1421 по начало 1423 года играл важную роль в финансовом управлении их государств, одновременно в 1422—1423 годах являлся советником Иоганна III.

В 1422 году унаследовал замок Зюйлен, но тот был разрушен в том же году в ходе войны Крючков и Трески.

После смерти Иоганна III перешел на сторону Филиппа Бургундского, был великим капитаном земель Ворде и Аркел, и капитаном Харлема. 13 января 1426 участвовал в сражении бургундцев с объединенными силами англичан, Крючков и Якобины Баварской при Брауверсхафене. Закрыл собой герцога Бургундского и был ранен стрелой. После сражения вместе с Хендриком II ван Борселеном был посвящен герцогом в рыцари.

21 марта 1426 Филипп III Добрый назначил его капитан-генералом Зеландии. По условиям Делфтского мира 1428 года Якобина Баварская была признана наследницей своего отца, но правила под надзором Франка ван Борселена, ставшего статхаудером Голландии, Зеландии и Западной Фрисландии.

Оказал финансовую помощь Якобине, нуждавшейся в деньгах, затем вступил с ней в любовную связь. 1 июля 1432 любовники заключили тайный брак в Гааге. Узнав об этом, Филипп Добрый приказал арестовать Борселена и заключить в замок Рупелмонде. В обмен на его освобождение Якобина по условиям Гаагского соглашения 12 апреля 1433 передала Филиппу права на Эно, Голландию и Зеландию. Став частным лицом, она 1 марта 1434 вступила с Франком в официальный брак в Синт-Мартенсдике. Герцог Бургундский по этому случаю уступил Франку ван Борслену в пожизненное владение графство Остреван.

Якобина Баварская умерла в 1437 году от чахотки.

В 1445 году на капитуле в Генте Франк ван Борселен был принят в рыцари ордена Золотого руна.

Детей в браке с Якобиной не было, но позднее от связи с Маргаретой ван Херзеле (ум. 5.03.1496), внебрачной дочерью Даниеля ван Херзеле, владетеля Лилара, родился сын:

 Флорис (Франк), бастард ван Борселен (ранее 1459—1505), герр ван Кортгене, Эмелиссе, Велле и Памеле. Жена: Барбара ван Вассенар, дочь Яна ван Вассенара и Катрин де Кран

Примечания

Литература 
 , pp. 105—106
 Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques. — Frankfurt: Verlag Peter Lang, 2000. — ISBN 3-631-36017-7, S. 99—102
 , p. 168

Ссылки 
 
 

Государственные деятели Нидерландов
Мужья Якобы Баварской